Сезон 2010 года Чемпионата мира по ралли — 38-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Сезон состоял из 13 этапов и стартовав в Швеции 11 февраля, закончился 14 ноября на Ралли Уэльса.

В личном зачёте победу вновь одержал француз Себастьен Лёб, взяв корону за три этапа до финиша чемпионата и обеспечив также шестой титул своей команде Citroën в зачёте производителей. Победы в младших классах, проводившихся параллельно с основным чемпионатом, одержали соответственно: Аарон Буркарт в J-WRC, Ксавье Понс в S-WRC, а Арминдо Араужо смог сохранить за собой титул чемпиона P-WRC.

Изменения в регламенте 

 С этого сезона оргкомитетам этапов дали большую свободу действия. Гонка может проходить в двух-, трёх- или четырёхдневном формате, но последний день соревнования должен приходиться на субботу или воскресенье. Была разрешена смена покрытия с асфальта на гравий и наоборот, на дистанции одного допа. Также были отменены рамки нормирования минимальной и максимальной длины СУ, а вместе с этим общая дистанция этапа увеличена с 300 до 500 километров. Ночные же участки не должны составлять единый день соревнования.
 С 2010 года вводится новый зачёт чемпионата мира, для автомобилей класса Super 2000 — FIA Super 2000 World Rally Championship или SWRC. Чемпионат будет проходить как в личном, так и в командном зачёте, где разыграется Кубок WRC — WRC Cup for Super 2000 Teams. Сезон Чемпионата представлен семью этапами, в том числе одним за пределами Европы.
 С нового года вводится рейтинговая система для гонщиков, по подобию теннисного рейтинга ATP — Drivers' World Rally Ranking. Она имеет статистический характер и не влияет на итоги соревнований.
 В середине июня ФИА обязала команды указывать на задних боковых стёклах автомобиля помимо фамилии гонщика также и инициалы штурмана.
 В сезоне 2010 начинает действовать новая система начисления зачётных очков. Теперь очки получают 10 первых классифицированных экипажей, а не 8 как было с 2003 года.

Календарь сезона-2010 

Сезон 2010 года включает в себя тринадцать этапов, что на один больше, чем в предыдущем сезоне. На место исключённых из календаря Ралли Австралии, Аргентины, Кипра, Ирландии, Норвегии, Польши, Сардинии и Греции были поставлены новые этапы, во многом более традиционные для Чемпионата мира: Швеция, Мексика, Иордания, Турция, Германия, Новая Зеландия, Франция и Япония. Также в календаре-2010 появилось дебютное Ралли Болгарии.

Окончательный календарь сезона, включающий 13 этапов, был анонсирован на заседании Всемирного совета по автоспорту (World Motorsport Council) 11 декабря 2009 года.

Команды и пилоты 

† – На каждом этапе организаторы могут пригласить два «гостевых экипажа», представляющие страну, проводящую ралли.

Статистика этапов

Итоги чемпионата

Личный зачёт

Зачёт производителей 

Примечания
† Вследствие неявки команды RUFA Sport, за которую выступал Андерссон, на Ралли Японии она была исключена из чемпионата и лишена всех набранных очков, причем как в случае команды, так и в случае пилота. На счету Андерссона остались только те 25 очков, которые он заработал за победу на Ралли Швеции, выступая как частник

Статистика и достижения
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

См. также 
 Intercontinental Rally Challenge
 FIA Super 2000 World Rally Championship

Примечания

Ссылки 

 www.wrc.com официальный сайт чемпионата мира по ралли
 Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА
 Статистика сезона на ewrc-results.com

Сезоны WRC